Па́вел Миха́йлович Тата́ринов () — советский учёный-геолог, член-корреспондент АН СССР.

Биография 
Родился в 1895 году в Трубчевске в семье служащего.

В 1912 году поступил в Горный институт, который окончил в 1925 году. В 1920—1976 гг. — ответственный работник Геологического комитета/Всесоюзного научно-исследовательского геологического института. С 1930 года преподаватель, с 1938 года — заведующий кафедрой геологии месторождений полезных ископаемых Ленинградского горного института. В 1940 году утверждён в звании профессор. 

Председатель Комиссии по запасам полезных ископаемых, президент Всесоюзного минералогического общества.

Автор теории образования месторождений хризотил-асбеста.

Член КПСС.

Умер в Ленинграде в 1976 году. Похоронен на Серафимовском кладбище (1-й вязовый участок).

Ссылки 
 
 
 
 ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ТАТАРИНОВ (К 100-летию со дня рождения) 

Члены-корреспонденты АН СССР
Похороненные на Серафимовском кладбище